Vrapčisjte kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Vrapčisjte (kommunhuvudort), Opsjtina Vrapčisjte, 
 Vrapčisjte (kommun),